María Tomasa Palafox y Portocarrero (Madrid, 7 de marzo de 1780-Nápoles, 14 de octubre de 1835), marquesa de Villafranca y grande de España, fue una artista, pintora e intelectual española.

Biografía 
María Tomasa, Marquesa de Villafranca y Duquesa de Medina Sidonia nació en Madrid el 7 de marzo de 1780 y fue hija de María Francisca de Sales Portocarrero (VI Condesa de Montijo) y de Felipe Antonio Palafox y Croy (hijo de los marqueses de Ariza). 

Se casó en Madrid en 1798 con Francisco de Borja Álvarez de Toledo, XII marqués de Villafranca (1763-1821) y tuvieron seis hijos: Francisco (1799-1816), María Teresa (1801-1866), Pedro de Alcántara (1803-1867), María Tomasa (1805-1870) y los mellizos José (1812-1885) e Ignacio (1812-1878). Murió en Nápoles el 7 de octubre de 1835. 

María Tomasa recibió una excelente educación dirigida por su madre, una mujer ilustrada, muy influyente y reseñada de su época. Siguió el trabajo de su madre participando en actividades de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País interesándose por ideas pedagógicas, así como por el desarrollo científico. 

Fue nombrada miembro de honor en 1805 en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid.

En 1811 fundó en Cádiz la Sociedad Patriótica de Señoras de Fernando VII, donde adquirió gran protagonismo. Con una gran actividad social, además de mantener una de las tertulias más importantes de Madrid. Presidenta de la Junta de Damas de Honor y Mérito entre 1818 y 1824, que fue la primera Asociación de Mujeres fundada en España, integrada únicamente por mujeres, y que sigue realizando su labor en la actualidad. La Junta de Damas tuvo una importante labor y particularmente María Tomasa que se implicó activamente en programas de reforma social, entre las que se puede destacar la educación dirigida a las mujeres como la mejora de las condiciones en las cárceles femeninas. 

Publicó un Elogio a la reina Isabel de Braganza en 1819 y varias Memorias sobre las tareas de la Junta de Damas en los años en que ejerció la presidencia. En 1830 se le concedió la banda de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa.

Fue retratada por José Alonso del Rivero y musa de Francisco de Goya.

Familia

Matrimonios e hijos
El 29 de enero de 1797, Tomasa contrajo matrimonio en Madrid, en la iglesia de los Santos Justo y Pastor, con Francisco Álvarez de Toledo Osorio, XII marqués de Villafranca y de los Vélez, duque de Medina Sidonia, grande de España, hijo de Antonio Álvarez de Toledo Osorio, X marqués de Villafranca, grande de España, y de María Antonia Gonzaga y Caracciolo, de los duques de Solferino. Los marqueses de Villafranca tuvieron nueve hijos:

Francisco Álvarez de Toledo y Palafox (1799-1816), duque de Fernandina, murió soltero en su juventud.
 María Teresa Álvarez de Toledo y Palafox (1801-1866). Casada con Joaquín Florencio Cavero y Tarazona, VI conde de Sobradiel, grande de España.
Pedro de Alcántara Álvarez de Toledo y Palafox (1803-1867), sucesor de la Casa y por tanto XIII marqués de Villafranca y grande de España. Contrajo matrimonio con Joaquina de Silva y Téllez-Girón, de los marqueses de Santa Cruz.
 María Tomasa Álvarez de Toledo y Palafox (1805-1870). Mujer de Pedro Caro y Salas, IV marqués de la Romana, grande de España.
 Luis Álvarez de Toledo y Palafox (1806-1809).
 María Francisca Álvarez de Toledo y Palafox (1808-1810).
 José Álvarez de Toledo y Palafox (1812-1885), XIII duque de Bivona. Casado con María del Carmen de Acuña y Dewitte, de los marqueses de Bedmar. 
 Ignacio Álvarez de Toledo y Palafox (1812-1878), XVI conde de Scláfani, gemelo del anterior. Casado con su sobrina carnal Teresa Álvarez de Toledo y Silva. 
 María Josefa Álvarez de Toledo y Palafox (¿?-1837).

Antepasados

Referencias

Bibliografía 
 ESPIGADO TOCINO, Gloria (2009), “La marquesa de Villafranca y la Junta de Damas de Fernando VII”, CASTELLS OLIVÁN, Irene, ESPIGADO TOCINO, Gloria y ROMEO MATEO, María Cruz (coords.): Heroínas y patriotas: mujeres de 1808, Editorial Cátedra, Madrid, pp. 317-342.

Enlaces externos 
 
 

Pintores de España del siglo XVIII
Nacidos en Madrid
Fallecidos en Nápoles
Pintores de Madrid
Pintoras de España